A 2014–2015-ös LEN-bajnokok ligája csoportkörének mérkőzéseit 2014. november 29. és 2015. május 2. között játszották le.

A csoportkörben nyolc csapat csatlakozott a selejtezők négy továbbjutójához. A 12 csapatot két, hatos csoportra bontották, melyekben a csapatok körmérkőzéses, oda-visszavágós rendszerben mérkőztek meg egymással, azaz minden csapat 10 mérkőzést játszik. A csoportok első három helyen végzett csapata továbbjutott a Final Six-be a 4., az 5. és 6. helyezettek pedig kiestek.

Fordulók és időpontok

Csoportok

A csoport

B csoport 

2014 a vízilabdában
2015 a vízilabdában